Vítězslav Bílek (* 31. července 1983) je český hokejista, který aktuálně nastupuje ve 2. lize za HC Řisuty. Rodák z Tábora odehrál většinu své kariéry v Extralize, převážně v týmu Rytíři Kladno, jehož je také odchovancem. Na nejvyšší úrovni v Česku nastupoval také za Karlovy Vary, Mountfield České Budějovice a Spartu Praha. Vyzkoušel si také angažmá ve Finsku, Kazachstánu, Slovensku a Německu.

Hráčská kariéra 
S hokejem začínal ve čtyřech letech v klubu HK Lev Slaný, brzy se ale přesunul do klubu HC Kladno. Během působení v kladenské mládeži nakoukl také do mládežnických reprezentací, kde odehrál celkem devět zápasů, gólově se neprosadil. Extraligu si za Kladno zahrál poprvé v sezóně 2001/02, debut si připsal 23. listopadu 2001 proti Slavii Praha. O dva roky později pomohl mateřskému klubu HK Lev Slaný k záchraně ve 2. lize 30 kanadskými body v 11 zápasech. Za Rytíře Kladno nakonec odehrál přes 500 zápasů, v sezóně 2015/16 si v základní části připsal 45 gólů, čímž stanovil nový rekord 2. nejvyšší soutěži. Své první zahraniční angažmá si vyzkoušel v roce 2006. Ve finské nejvyšší soutěži nastupoval za tým Kärpät Oulu, se kterým se umístil na třetím místě. Později ve své kariéře hrál také v Kazachstánu a Bejbarys Atyrau, na Slovensku za MHC Martin a tři roky působil v německém klubu Starbulls Rosenheim. V roce 2019 následoval návrat do Kladna. Následovala hostování do první ligy, kde hrál ještě za Slovan Ústí nad Labem, Slavii Praha a Baník Sokolov. V roce 2022 se po téměř dvaceti letech vrátil do Slaného. Ovšem nebylo to do HK Lev Slaný, nýbrž do HC Řisuty, který svá domácí utkání hraje právě na Zimním stadionu Slaný.

Klubové statistiky 

| 2001–02
| HC Kladno
| ČHL
| 2||0||0||0||0
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001–02
| HC Slovan Ústí nad Labem
| 1. ČHL
| 2||1||2||3||0
| 6||0||0||0||2
|-
| 2002–03
| HC Kladno
| 1. ČHL
| 29||6||6||12||16
| 10||0||3||3||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2002–03
| HC Kladno
| baráž o ČHL
| 5||1||0||1||0
| —||—||—||—||—
|-
| 2003–04
| HC Kladno
| ČHL
| 51||7||10||17||16
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003–04
| HK Lev Slaný
| 2. ČHL
| 7||11||9||20||4
| —||—||—||—||—
|-
| 2004–05
| HC Kladno
| ČHL
| 47||9||12||21||28
| 7||1||4||5||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005–06
| HC Kladno
| ČHL
| 45||12||12||24||10
| —||—||—||—||—
|-
| 2005–06
| Kärpät Oulu
| Liiga
| 13||6||4||10||2
| 5||0||0||0||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006–07
| HC Kladno
| ČHL
| 52||18||9||27||32
| 3||0||0||0||4
|-
| 2007–08
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
| 36||8||7||15||26
| 17||2||1||3||10
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008–09
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
| 15||3||4||7||6
| —||—||—||—||—
|-
| 2008–09
| HC Mountfield České Budějovice
| ČHL
| 23||3||2||5||8
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009–10
| HC Kladno
| ČHL
| 51||5||15||20||26
| —||—||—||—||—
|-
| 2010–11
| HC Kladno
| ČHL
| 32||5||5||10||12
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011–12
| Rytíři Kladno
| ČHL
| 36||3||2||5||24
| 2||0||0||0||—
|-
| 2011–12
| SK Kadaň
| 1. ČHL
| 4||1||1||2||8
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012–13
| Bejbarys Atyrau
| Kazach.
| 37||10||8||18||24
| 14||3||9||12||8
|-
| 2013–14
| Bejbarys Atyrau
| Kazach.
| 19||7||9||16||6
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013–14
| Rytíři Kladno
| ČHL
| 14||0||1||1||10
| —||—||—||—||—
|-
| 2013–14
| Rytíři Kladno
| baráž o ČHL
| 10||0||1||1||0
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2014–15
| HC Stadion Litoměřice
| 1. ČHL
| 52||34||20||54||48
| 3||0||0||0||2
|-
| 2014–15
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 1||0||0||0||2
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2014–15
| MHC Martin
| SHL
| 4||4||2||6||0
| 5||2||0||2||4
|-
| 2015–16
| Rytíři Kladno
| 1. ČHL
| 51||45||25||70||36
| 6||0||2||2||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2016–17
| MHC Martin
| SHL
| 10||9||4||13||4
| —||—||—||—||—
|-
| 2017–18
| HC Stadion Litoměřice
| 1. ČHL
| 39||14||15||29||22
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017–18
| Starbulls Rosenheim
| 3. DEL
| 11||9||10||19||6
| 8||6||4||10||2
|-
| 2018–19
| Starbulls Rosenheim
| 3. DEL
| 48||26||24||50||10
| 8||2||1||3||22
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2019–20
| Rytíři Kladno
| ČHL
| 19||1||3||4||6
| —||—||—||—||—
|-
| 2019–20
| HC Slavia Praha
| 1. ČHL
| 17||11||6||17||6
| 2||0||0||0||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2020–21
| Rytíři Kladno
| 1. ČHL
| 23||2||4||6||8
| 6||0||0||0||0
|-
| 2021–22
| Rytíři Kladno
| ČHL
| 5||0||0||0||0
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2021-22
| HC Slovan Ústí nad Labem
| 1. ČHL
| 12||5||3||8||2
| —||—||—||—||—
|-
| 2021-22
| HC Slavia Praha
| 1. ČHL
| 8||0||2||2||0
| —||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2021-22
| HC Baník Sokolov
| 1. ČHL
| 16||1||4||5||6
| 7||2||0||2||0
|-
| 2022-23
| HC Řisuty
| 2. ČHL
| 43||29||37||66||48
| —||—||—||—||—
|-
|}

Odkazy

Reference 

Aktivní lední hokejisté
Hokejisté SM-liigy
Narození v roce 1983
Žijící lidé
Muži
Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Kladno
Hráči HC Slovan Ústí nad Labem
Hráči HC Karlovy Vary
Hráči HC České Budějovice
Hráči SK Kadaň
Narození v Táboře
Narození 31. července